Maxhofen ist der Name folgender Orte:

 Maxhofen (Bruckmühl), Gemeindeteil des Markts Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Maxhofen (Deggendorf), Gemeindeteil der Stadt Deggendorf, Bayern

Maxhofen ist der Name folgender Baulichkeiten:
 Schloss Maxhofen, Bruckmühl, Bayern
Siehe auch:
 Maxhof